

Localités
Chaudfontaine est une commune belge de la province de Liège.

Industrie
Chaudfontaine est une marque d'eau minérale appartenant au groupe Coca-Cola.